Коровий Ручей () — село в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Административный центр сельского поселения Коровий Ручей.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1861 году, населённый пункт упомянут как деревня Чухаревская (коровий ручей) Мезенского уезда (2-го стана), при реке Печоре, расположенный в 695 верстах от уездного города Мезень. В деревне насчитывалось 26 дворов и проживал 200 человек (106 мужчин и 94 женщины).

По состоянию на 1920 год, в деревне Коровий Ручей имелось 37 дворов и проживал 161 человек (74 мужчины и 87 женщин). В административном отношении входила в состав Устьцилемского общества Устьцилемской волости Печорского уезда.

География 
Село находится в северо-западной части Республики Коми, на правом берегу реки Печоры, на расстоянии примерно 1,5 километров (по прямой) к юго-востоку от села Усть-Цильма, административного центра района. Абсолютная высота — 52 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,2 %, женщины — соответственно 49,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 240 чел.

Инфраструктура 
Функционируют кадетская средняя общеобразовательная школа, детский сад, магазин, опытная станция имени А. В. Журавского НИИ сельского хозяйства Республики Коми Российской академии сельскохозяйственных наук и гидрологический пост.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района